Званый ужин — художественная композиция арт-феминистки Джуди Чикаго
 Званый ужин — кулинарное шоу на телеканале «РЕН ТВ», выходившее с 2006 по 2017 год. Ныне выходит на канале «Че» под названием «Идеальный ужин».
 Званый ужин — советский короткометражный художественный фильм, снятый в 1953 году режиссёром Фридрихом Эрмлером